Вадецкая — русская фамилия, женская форма фамилии Вадецкий. Известные носители:

 Вадецкая, Татьяна Борисовна (род. 1941) — художник по костюмам.
 Вадецкая, Эльга Борисовна (род. 1936) — ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук.